Racaille
Kaïra Shopping